Tufte kan syfta på:

 Tufte IL – ett norskt fotbollslag

Efternamn 
 Bård Tufte Johansen (* 1969, Skien), norska komiker, producent, och författare
 Edward (Rolf) Tufte (* 1942, Kansas City), professor emeritus i statistik
 Olaf (Karl) Tufte (* 1976, Horten, Tønsberg), norsk tävlingsroddare

Norska efternamn